Pé-de-bezerro é o nome comum dado às seguintes espécies vegetais:
Arum maculatum - da família das aráceas
Arum italicum - da família das aráceas
Xanthosoma violaceum- da família das aráceas

Desambiguações de espécies